Tichrine (en  tišrīn, composante dans les calendriers utilisés en Irak et en Syrie de  tišrīn al-ʾawwal et  tišrīn aṯ-ṯānī qui signifient respectivement « octobre » et « novembre ») peut faire référence à :
 plusieurs localités dont Tichrine (Manbij)
 Tichrine (journal)
 université Tichrine
 barrage de Tichrine

Voir aussi 
 Tishri